Брасил Оупън 2012 е турнир по тенис, който се играе на клей в зала. Това e 25-ото издание на Брасил Оупън и е част от турнирите от международните серии 250 на ATP на ATP Световен Тур 2012.

Провежда се в Сао Пауло, Бразилия.

Сингъл

Поставени тенисисти

Финали

Горна половина

Долна половина

Двойки

Поставени двойки

Схема

Източници 
 Квалификации сингъл
 Схема сингъл
 Схема двойки

Външни препратки 
 Официален сайт 

ATP Световен Тур 2012
Брасил Оупън